Лесовая Слободка — название населённых пунктов на Украине:

 Лесовая Слободка — село в Бердичевском районе Житомирской области.
 Лесовая Слободка — село в Чернухинском районе Полтавской области.